Richard Ellis peut désigner :
 Richard Ellis (1938-), biologiste marin américain, auteur, illustrateur et biologiste à l'American Museum of Natural History
 Richard Salisbury Ellis (1950-), professeur de Caltech et ancien directeur de l'observatoire du Mont Palomar
 Richard Ellis, ancien éditeur britannique du 
 Richard Ellis (1865-1928), bibliothécaire gallois
 Richard Ellis (1960-), photographe
 Richard Ellis (1987-), nageur sud-africain
 Richard Ellis, législateur du Texas du 
 Richard H. Ellis, général de l'U.S. Air Force et ancien commandant aux 

Voir aussi
Rick Ellis
Rick Elice (1956-), écrivain